

Patronyme 
Lousteau est un nom de famille principalement répandu dans le sud-ouest de la France. Il signifie « l'hôtel » ou « l'habitation » (l'ostau). Il est notamment porté par :
 Étienne Lousteau, personnage de la Comédie humaine d’Honoré de Balzac.
 Henry Lousteau (1923-2010), général de gendarmerie française.
 Lucette Lousteau, femme politique française.
 Martín Lousteau, économiste argentin.

Botanique 
 Le bois de lousteau (Chassalia gaertneroides) est une espèce de plante de la famille des rubiacées.
Homonymie de patronyme
Patronyme occitan

es:Lousteau